Авдуєвський — українське або білоруське прізвище, яке утворене від хрестильного чоловічого імені Авдій.

Походження 

Прізвище в більшості випадків має польське походження і формується або з самої Польщі, або з сусідніх з нею держав (Білорусь, Україна). Переважна більшість представників прізвища були польськими шляхтичами.

Прізвище вказує, в основному, на місцевість, де проживали далекі предки людини або населений пункт, звідки, за легендами, відбувається цей рід, проте прізвище може походити і від імені або прізвиська далекого предка людини.

У 29 % випадків це прізвище було дано предком священнослужителем, коли він випускався з семінарії. У таких випадках прізвище давалася з волі керівництва училища і могла бути утворена від назви місцевості, церковного свята чи імені святого.

Історія 

Після хрещення Русі-України в 988 році кожен слов'янин під час офіційної церемонії хрещення отримував від священика хрестильне ім'я. Таке іменування дозволяло вирішувати проблему ідентифікації: виділення конкретної людини з суспільства. Тому саме церковні імена і стали активною базою для створення прізвищ.

Прізвище Авдуєвський утворене від імені Авдей (канонічна форма — Авдій або Овдій). Від цього імені було утворено безліч розмовних форм, одна з яких — Авдуй — і лягла в основу даної прізвища.

Біблійне ім'я Овдій має давньоєврейське походження й у перекладі з івриту означає «службовець Богу». Це ім'я носив один з 12 малих пророків, який жив, ймовірно, за часів Навуходоносора, сповіщав загибель ідумеян ​​і сумував про загибель Юдеї.

На Русі вірили, що якщо дати дитині ім'я святого, то життя його стане світлою, хорошою, і будь-які труднощі він буде долати дуже легко.

Відомі носії 

 Авдуєвський Всеволод Сергійович (1920—2003) — механік, професор (1962), академік АН СРСР (1979), Ленінська премія (1970), Державна премія СРСР (1978)

Див. також 

 Авдієвський

Примітки